Llista dels 454 municipis del departament francès del Yonne (89).

Yonne